Kreile ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Kreile (* 1947), deutscher Politikwissenschaftler
 Reinhold Kreile (* 1929), deutscher Jurist und Politiker (CSU), MdB, Vorsitzender und Generaldirektor der GEMA
 Roderich Kreile (* 1956), deutscher Kreuzkantor